The Code Is Red… Long Live the Code — одиннадцатый альбом грайндкор-группы Napalm Death, выпущен 25 апреля 2005 года.

Некоторые издания альбома содержали бонусный диск, который содержал материал про многие дэт-метал-группы, например про группу Aborted. Первая песня на диске также «Silence Is Deafening».

На альбоме по сравнению с диском Order Of The Leech скорость незначительно снизилась, но зато резко возросла степень тяжести музыки.

В записи The Code Is Red… Long Live the Code принимало участие несколько гостевых вокалистов (на композициях «The Great and the Good», «Instruments of Persuasion», «Sold Short» и «Pledge Yourself to You»).

Видеоклип к заглавной песне «Silence is Deafening» с режиссёром Роджером Джонсоном было выпущен после этого года.

Список композиций 
 «Silence Is Deafening» — 3:48
 «Right You Are» — 0:52
 «Diplomatic Immunity» — 1:45
 «The Code Is Red…Long Live the Code» — 3:30
 «Climate Controllers» — 3:06
 «Instruments of Persuasion» — 2:59
 «The Great and the Good» — 4:10
 «Sold Short» — 2:47
 «All Hail the Grey Dawn» — 4:13
 «Vegetative State» — 3:08
 «Pay for the Privilege of Breathing» — 1:46
 «Pledge Yourself to You» — 3:14
 «Losers» — 4:24 (доступно только на лимитированных версиях digipak)
 «Striding Purposefully Backwards» — 2:53
 «Morale» — 4:44
 «Our Pain Is Their Power» — 2:10

 Японское издание содержит дополнительно композицию «Crash the Pose» (Gauze cover) (1:34) на 8 позиции.

Над альбомом работали

Постоянные участники 
 Марк «Барни» Гринуэй — вокал
 Шэйн Эмбери — бас, ритм-гитара, дополнительный вокал
 Митч Харрис — гитара, дополнительный вокал
 Дэнни Эррера — барабаны

Гостевые участники 
 Джелло Биафра — вокал на песне «The Great and the Good» (вокалист панк-рок/хардкор группы The Dead Kennedys).
 Джейми Джаста — вокал на песнях «Instruments of Persuasion» и «Sold Short» (вокалист хардкор/металкор группы Hatebreed).
 Джефф Уокер — вокал на песне «Pledge Yourself to You» (также в своё время являлся автором обложки альбома Scum, является бас-гитаристом и вокалистом группы Carcass, играющей в жанрах дэт-метал/грайндкор/горграйнд).

Ссылки 

Альбомы Napalm Death
Альбомы Century Media Records